Il campionato di Serie A1 2006-2007 fu l'84ª edizione del massimo campionato italiano di hockey su pista maschile.
Lo scudetto fu conquistato per il terzo anno consecutivo dal Follonica, che sconfisse il CGC Viareggio nella finale play-off.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Classifica finale

Play-off scudetto
Le prime otto classificate della stagione regolare di Serie A1 disputarono i play-off scudetto (quarti, semifinali e finale al meglio delle tre partite).
La settima e l'ottava di Serie A1 affrontarono le prime due classificate di Serie A2 in un turno preliminare.

Turno preliminare

(8) Trissino vs. (1-A2) AFP Giovinazzo

(7) Breganze vs. (2-A2) ASH Lodi

Tabellone

Quarti di finale

(1) Follonica vs. (8) Trissino

(4) Marzotto Valdagno vs. (5) Hockey Novara

(3) CGC Viareggio vs. (6) Prato

(2) Bassano 54 vs. (7) Breganze

Semifinali

(1) Follonica vs. (4) Marzotto Valdagno

(2) Bassano 54 vs. (3) CGC Viareggio

Finale

(1) Follonica vs. (3) CGC Viareggio

Verdetti
  Follonica - Campione d'Italia 2006-2007. 
 ,  - retrocesse in Serie A2.

Voci correlate
 Serie A2 2006-2007 (hockey su pista)
 Serie B 2006-2007 (hockey su pista)
 Coppa Italia 2006-2007 (hockey su pista)

Edizioni del massimo campionato italiano di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 2006
Tornei per club di hockey su pista nel 2007